Een saxofonist is iemand die al dan niet beroepsmatig de saxofoon bespeelt.

Hier volgt een lijst van meer of minder bekende bespelers van de saxofoon door de eeuwen heen, alfabetisch geordend:
De lijst bevat 493  saxofonisten.

Oudste nog in leven zijnde saxofonist in deze lijst is Lou Donaldson - geboren op 01-11-1926

Fictieve saxofonisten 
 Bleeding Gums Murphy uit The Simpsons
 Lisa Simpson uit The Simpsons (bariton)
 Zoot uit The Muppet Show
 De Roze Panter (The Pink Panther), tekenfilmfiguur

Saxofonisten